Kombarow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wladimirowitsch Kombarow (* 1987), russischer Fußballspieler
 Kirill Wladimirowitsch Kombarow (* 1987), russischer Fußballspieler